Lee Hyun-il (koreanisch ; * 17. April 1980 in Seoul) ist ein südkoreanischer Badmintonspieler. Er gehörte der südkoreanischen Olympiadelegation bei den Olympischen Spielen 2004, 2008 und 2012 an.

Karriere 
Zu Lees größten Erfolgen zählt der Gewinn der Korea Open 2008, dabei schlug er im Finale den amtierenden Weltmeister Lin Dan mit 4:21, 23:21, 25:23. Nach einem miserablen Start konnte er im zweiten Satz gut mithalten und profitierte von mehreren knappen Linienentscheidungen zu seinen Gunsten. 2005 gewann er die Indonesia Open mit einem Sieg über den Thailänder Boonsak Ponsana in zwei Sätzen. Bei den Weltmeisterschaften 2006 in Madrid erreichte er Bronze und seine bisher einzige Medaille bei Weltmeisterschaften. Im selben Jahr erreichte er das Finale der All England, das er mit 7:15, 7:15 gegen Lin Dan verlor. Mit 20 und 21 Jahren stand er im Finale der Japan Open 2001 und 2002, wovon er Letzteres gewinnen konnte.

Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking belegte Lee durch die Niederlage im Halbfinale gegen Lee Chong Wei mit 18:21, 21:13, 13:21 und das verlorene Spiel um Bronze gegen Chen Jin mit 16:21, 21:12, 14:21 den vierten Platz. Auch 2012 in London reichte es nur für den vierten Platz. Im Halbfinale verlor er gegen Lin Dan mit 12:21, 10:21 und im Spiel um Bronze gegen Chen Long mit 12:21, 21:15, 15:21. In Athen 2004 unterlag er im Achtelfinale Boonsak Ponsana mit 13:15, 11:15.

Nach längerer Abstinenz gewann Lee seit Juni 2014 bis heute zehn Turniere um sich für die kommenden Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro zu qualifizieren.

Erfolge in Tabellen

Herreneinzel

Weblinks 
Profil bwfworldsuperseries.com (englisch)

Einzelnachweise 

Badmintonspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Südkoreanischer Meister (Badminton)
Südkoreaner
Geboren 1980
Mann